Lischnitz steht für

 Lišnice (Lischnitz), Gemeinde im Okres Most, Tschechien
 Líšnice (Lischnitz), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Líšnice u Prahy (Lischnitz), Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Leśnice (Lischnitz), Ortschaft der Landgemeinde Nowa Wieś Lęborska, Powiat Lęborski, Polen
 Líšnice (Lischnitz), Ortsteil der Gemeinde Hluboká nad Vltavou, Okres České Budějovice, Tschechien
 Líšnice (Lischnitz), Ortsteil der Gemeinde Sepekov, Okres Písek, Tschechien
 Dolní Líšnice (Unter Lischnitz), Ortsteil der Gemeinde Solenice, Okres Příbram, Tschechien
 Horní Líšnice (Ober Lischnitz), Ortsteil der Gemeinde Dolní Hbity, Okres Příbram, Tschechien
 Dziechlino (Ober Lischnitz), Ortsteil der Landgemeinde Nowa Wieś Lęborska, Powiat Lęborski, Polen